Руста́м Влади́мирович Ба́лов (3 февраля 1986, Нальчик) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник нальчикской футбольной школы. Начал заниматься футболом во втором классе (первый тренер Анатолий Афанасьевич Алдышев). В четырнадцатилетнем возрасте попал в футбольную школу ЦСКА, по окончании которой вернулся в Нальчик. В составе местного «Спартака» дебютировал в 2003 году. В сезоне 2005 года вместе со «Спартаком» добился права выступать в элите российского футбола. Дебют Рустама в премьер-лиге состоялся 29 апреля 2006 года в выездном поединке против московского «Торпедо». Этот матч стал единственным для Балова в основном составе команды и по окончании первого круга чемпионата Рустам покинул расположение клуба и на правах аренды отправился в астраханский «Волгарь». В составе волжан провёл 18 встреч и доиграв сезон 2006 года вернулся в родной «Спартак». В сезоне 2007 года Рустам практически не имел игровой практики из-за серьёзной травмы, полученной перед самым началом чемпионата.

В 2008 был отдан в аренду в липецкий «Металлург», но закрепиться в составе команды не смог проведя всего один матч. В январе 2010 года стало известно, что Рустам продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». В начале 2012 года Балов вернулся в нальчикский «Спартак». 1 июля 2013 года Рустам покинул команду в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта.

10 июля Рустам стал игроком астраханского «Волгаря». В составе волжан Рустам провёл 30 встреч, забив два мяча. Вместе с клубом Балов добился повышения в классе по итогам сезона, но в начале июля 2014 года покинул команду и снова вернулся в родной «Спартак».

Достижения 
 Серебряный призёр первенства в первом дивизионе России (выход в Премьер-лигу): 2005.
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2012/13.
 Победитель первенства во втором дивизионе России: 2010.
 Обладатель Кубка ПФЛ: 2010.

Семья 
Отец Владимир Мухажирович Балов — член совета директоров ПФК «Спартак-Нальчик», генеральный директор клуба в период с 1998 по 2012 год, а также с 24 января по 26 декабря 2014 года. Двоюродный брат Руслан — футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 14 ноября 2014 года)

Источники:
 Статистика выступлений взята с официального сайта РФПЛ 
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск